Een verkeersweg:
 N319 (België)
 N319 (Frankrijk)
 N319 (Nederland), zie Provinciale weg 319
 N319 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing